Mosaico puede ser:
 Un adjetivo que hace referencia a Moisés:
 Ley mosaica;
 columna mosaica;

 Una obra pictórica compuesta de piedrecillas, terracota o vidrios de varios colores. Véase:
el mosaico helenístico, desarrollado en el período helenístico;
el mosaico romano;
el mosaico de Issos o de Alejandro Magno, realizado cerca del año 200 a. C., famoso mosaico de la Casa del Fauno (Pompeya).

Por extensión, puede referirse también a:
un mosaico genético o mosaicismo, en biología y genética, una alteración genética en la que, en un mismo individuo, coexisten dos o más poblaciones de células con distinto genotipo, originadas a partir de un mismo cigoto;
un mosaico hidráulico, tipo de baldosa decorativa de cemento;
un mosaico de Bayer, una malla cuadriculada que funciona como filtro de colores en las cámaras digitales.
En biología:
el modelo de mosaico fluido es un modelo de la estructura de la membrana plasmática propuesto en 1972 por Singer y Nicholson;
el virus del mosaico de distintos vegetales;
la evolución en mosaico, en biología evolutiva;
un hábitat mosaico, compuesto de diferentes tipos de hábitats;
el mosaico cultural, expresión utilizada para describir la mezcla de la sociedad canadiense y otras. 
 Mosaico, una película de Argentina de 1970.

Enlaces externos